Sociaaldemocratische Partij (Oost-Timor), een Oost-Timorese politieke partij;
Partido Social Democrata (Portugal), een Portugese politieke partij.